Aubriet ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Aubriet (1665–1742), französischer Naturmaler und Botaniker
 Jean-Claude Aubriet (* 1933), französischer Autorennfahrer